Ryvingen kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ryvingen, Antarktis,

Norge 

 Ryvingen, Mandal, ö med Norges sydligaste fyr,  

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar